Anders Nøhr (Ikast, 9 de março de 1981) é um futebolista da Dinamarca.

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do AC Horsens
Futebolistas do Esbjerg fB